Ужасные дети — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Ужасные дети» (Les Enfants terribles) — роман Жана Кокто.
 «Трудные дети» («Ужасные дети») — французский художественный фильм Жана-Пьера Мельвиля, снятый по одноимённому произведению Жана Кокто.
 «Ужасные дети» — опера американского композитора Филиппа Гласса, созданная по роману Жана Кокто и фильму Жана-Пьера Мельвиля.